Een verkeersweg:
 N53 (België)
 N53a (België)
 N53c (België)
 N53 (Frankrijk)
 N53bis (Frankrijk)
 N53 (Luxemburg)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing